Дедлайн — последний срок, предельный срок, дата или время, к которому должна быть выполнена задача.
 «Дедлайн» — фильм 2004 года Павла Руминова.
 «Дедлайн» — фильм 2009 года Шона МакКонвилла.
  — персонаж вселенной комиксов издательства DC Comics.
 «Deadline. Роман об управлении проектами» — книга Тома Демарко.
 Городское ориентирование (Deadline) — городская ночная командная приключенческая игра на машинах.
 Deadline (группа) — британская группа в стиле Oi!, с женским вокалом.
 Deadline.com — американский веб-сайт.
  — ограниченная серия комиксов, состоящая из 4 выпусков, выходившая в период с июня по сентябрь 2002 года и издававшаяся Marvel Comics.
 Deadline (кинофестиваль) — фестиваль короткометражного кино.
 Deadline (игра) — тактическая игра для PC, вышедшая в 1996 году.